Jeffrey Thomas Norton (né le  à Arlington dans le Massachusetts aux États-Unis) est un joueur de hockey sur glace professionnel. Jeff is the brother of Brad Norton.

Biographie 
Norton a grandi dans la ville d’Acton dans le Massachusetts. Il joue alors aux côtés de Bob Sweeney et de Tom Barrasso. Il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey de 1984 lors du troisième tour,  au total.

Au cours de sa carrière de plus de 15 ans au haut niveau, il ne joue pas un seul match en ligue mineure jouant entre 1987 et 2002 dans la LNH pour huit différentes franchises

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1984-1985 || Wolverines du Michigan || NCAA || 37 || 8 || 16 || 24 || 103 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1985-1986 || Wolverines du Michigan || NCAA || 37 || 15 || 30 || 45 || 99 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1986-1987 ||Wolverines du Michigan || NCAA || 39 || 12 || 36 || 48 || 92 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1987-1988 || Islanders de New York || LNH || 15 || 1 || 6 || 7 || 14 || 3 || 0 || 2 || 2 || 13
|- 
| 1987-1988 || Équipe des États-Unis || Int. ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1988-1989 || Islanders de New York || LNH || 69 || 1 || 30 || 31 || 74 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1989-1990 || Islanders de New York || LNH || 60 || 4 || 49 || 53 || 65 || 4 || 1 || 3 || 4 || 17
|- 
| 1990-1991 || Islanders de New York || LNH || 44 || 3 || 25 || 28 || 16 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1991-1992 || Islanders de New York || LNH || 28 || 1 || 18 || 19 || 18 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1992-1993 || Islanders de New York || LNH || 66 || 12 || 38 || 50 || 45 || 10 || 1 || 1 || 2 || 4
|- 
| 1993-1994 || Sharks de San José || LNH || 64 || 7 || 33 || 40 || 36 || 14 || 1 || 5 || 6 || 20
|- 
| 1994-1995 || Sharks de San José || LNH || 20 || 1 || 9 || 10 || 39 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1994-1995 || Blues de Saint-Louis || LNH || 28 || 2 || 18 || 20 || 33 || 7 || 1 || 1 || 2 || 11
|-
| 1995-1996 || Blues de Saint-Louis || LNH || 36 || 4 || 7 || 11 || 26 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1995-1996 || Oilers d'Edmonton || LNH || 30 || 4 || 16 || 20 || 16 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1996-1997 || Oilers d'Edmonton || LNH || 62 || 2 || 11 || 13 || 42 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1996-1997 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 13 || 0 || 5 || 5 || 16 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1997-1998 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 37 || 4 || 6 || 10 || 26 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1997-1998 ||Panthers de la Floride || LNH || 19 || 0 || 7 || 7 || 18 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1998-1999 || Panthers de la Floride || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1998-1999 || Sharks de San José || LNH || 69 || 4 || 18 || 22 || 42 || 6 || 0 || 7 || 7 || 10
|-
| 1999-2000 || Sharks de San José || LNH || 62 || 0 || 20 || 20 || 49 || 12 || 0 || 1 || 1 || 7
|- 
| 2000-2001 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 32 || 2 || 10 || 12 || 20 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 2000-2001 || Sharks de San José || LNH || 10 || 0 || 1 || 1 || 8 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2001-2002 || Panthers de la Floride || LNH || 29 || 0 || 4 || 4 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2001-2002 || Bruins de Boston || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 5

| 799 || 52 || 332 || 384 || 615 || 65 || 4 || 21 || 25 || 89

Références

Voir aussi 

Naissance en novembre 1965
Naissance à Arlington (Massachusetts)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Bruins de Boston
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Défenseur de hockey sur glace